Jonathan Borsch Dannenberg (* 16. März 2007 in Berlin) ist ein deutscher Schauspieler.

Leben 
Jonathan Dannenberg wurde am 16. März 2007 in Berlin, Deutschland geboren. Seine Mutter Alexandra Borsch (Schauspielerin) und sein Vater Alexander Dannenberg sind beide in der Filmindustrie tätig, und somit kam er schon früh damit in Berührung. Er wächst zusammen mit seiner Schwester und seinen Eltern in Berlin auf. Neben dem Schauspielern ist er außerdem ein Tennisspieler. Er besucht derzeit eine bilinguale Privatschule in Berlin und spricht somit Englisch und Deutsch.

Karriere 
Jonathan Dannenberg hat sich schon früh für das Schauspielern begeistert. Sein Filmdebüt hatte er mit Justice – Verstrickt im Netz der Macht (2019), mit Schauspielern wie Bruno Eyron, Caro Cult und Adrian Topol. Er verkörperte den jungen Hakim in Matze, Kebab und Sauerkraut (2020), bald darauf spielte Jonathan Dannenberg 2020 den jungen Luca in Liebe ist unberechenbar (ARD), wo er mit Schauspielern wie Tanja Wedhorn, Heino Ferch und Michael Gwisdek zusammen auf der Leinwand erscheinen durfte. 2021 spielte Dannenberg in dem vom Festival de Cannes nominierten Film Evolution mit, der von dem Regisseur Kornél Mundruczó gedreht wurde.

Filmografie 
 2019: Justice – Verstrickt im Netz der Macht
 2020: Matze, Kebab und Sauerkraut
 2021: Liebe ist unberechenbar
 2021: Evolution
 2021: Auris

Weblinks 
 
 Instagram-Profil von Jonathan Dannenberg
 Jonathan Dannenberg auf Moviepilot.de

Einzelnachweise 

Filmschauspieler
Kinderdarsteller
Deutscher
Geboren 2007
Mann